Frank May (geb. 1966 in Wuppertal) ist promovierter Diplom-Ingenieur für Maschinenbau und seit April 2022 Alleingeschäftsführer des international tätigen Onshore-Windkraftbetreibers Alterric GmbH.

Ausbildung 
Nach dem Abitur studiert May an der RWTH Aachen Maschinenbau. Anschließend promoviert er in Bochum und Turku (Finnland) über technische Wärmeübertragung in der Prozessindustrie.

Karriere 
May war im Bereich erneuerbarer Energien auf nationaler und internationaler Ebene tätig. Als Vorstandsassistent, Prokurist, Geschäftsführer und Vorstand wirkte er 16 Jahre im Vattenfall-Konzern. Dort leitete er unter anderem den Geschäftsbereich Erneuerbare Energien und verantwortete als CEO verschiedene Geschäftsbereiche wie Entsorgung oder die Wärme- und Stromversorgung in internationalen Metropolen. Anschließend trug er als selbstständiger Berater mit dem Schwerpunkt integrierte Energiewende und Industriepolitik zur konzeptionellen Weiterentwicklung der Energiewende bei. Zu seinen Kunden zählten etwa die Deutsche Energie-Agentur (dena) oder die Denkfabrik Agora Energiewende. Bevor er zur Alterric stieß, arbeitet May als Geschäftsführer und CEO bei Actemium, einer Sparte des weltweit tätigen Konzessions-, Bau- und Energiekonzerns Vinci S.A.

May lebt in Hamburg, ist verheiratet und hat zwei Kinder.

Veröffentlichungen 
 Charta für eine Energiewende-Industriepolitik. Ein Diskussionsvorschlag von Agora Energiewende und Roland Berger, 2017, (als Berater und Impulsgeber) PDF
 Integrierte Energiewende. Impulse für die Gestaltung des Energiesystems bis 2050, Leitstudie der Deutsche Energie-Agentur, 2018, (als Fachgutachter) PDF

Einzelnachweise 

Maschinenbauingenieur
Geboren 1966
Mann